Byholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Byholmen, Pargas,  (1 ha)
 Byholmen (vid Skinnarvik, Kimitoön), 
 Byholmen (vid Dalsbruk, Kimitoön),  (36 ha)
 Byholmen, Hangö,  (2 ha)
 Byholmen (vid Hölklöt, Raseborg), 
 Byholmen (vid Älgö, Raseborg), 
 Byholmen, Helsingfors  – en av Helsingfors stadsdelar

Se även
Byholm
Byholma
Västra Byholmen
Södra Byholmen

Robotskapade Finlandförgreningar